Aplungen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aplungen (Frykeruds socken, Värmland), sjö i Kils kommun,  (70,3 ha)
Aplungen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (2,46 km²)
Norra Aplungen, sjö i Sunne kommun,  (35,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn